Andrij Kovalenko (1970) – ex pallanuotista ucraino
 Andrej Kovalenko (1970) – ex hockeista su ghiaccio russo
 Andrej Kovalenko (1971) – ex rugbista a 15 spagnolo
 Dema Kovalenko (1977) – ex calciatore ucraino
 Evgenij Kovalenko (1950) – ex cestista e allenatore di pallacanestro sovietico
 Ihor Kovalenko (1988) – scacchista ucraino
 Ilya Kovalenko (1980) – ex calciatore kirghiso
 Ksenija Kovalenko (1986) – pallavolista azera
 Oleksandra Kovalenko (2001) – sincronetta ucraina
 Serhij Ivanovyč Kovalenko (1947-2004) – cestista sovietico
 Serhij Viktorovyč Kovalenko (1984) – calciatore ucraino
 Viktor Kovalenko (1996) – calciatore ucraino
 Vitalij Kovalenko (1984) – cestista ucraino con cittadinanza polacca